L'edizione 1985 della 2. divisjon vide le vittorie finali di HamKam e Strømmen.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A
HamKam promosso nella 1. divisjon.
Sogndal alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Haugar, Pors e Kvik Halden retrocesse.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B
Strømmen promosso nella 1. divisjon.
Tromsø alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Alvdal, Strindheim e Harstad retrocesse.

Qualificazioni per la 1. divisjon 1986

Verdetti delle qualificazioni per la 1. divisjon 1986
Tromsø promosso nella 1. divisjon.
Sogndal rimane nella 2. divisjon.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1985
Campionato norvegese di calcio